Сважендз:

 Сважендз — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Познанский повят.
 Сважендз — гмина (уезд) в Польше, входит в Познанский повят, Великопольское воеводство.